Jiro peut faire référence à :
 Jiro, la spécification Java #JSR9 dénommée 
 Jirō, un prénom japonais